У́лица Боже́нко — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Боженко — улица в Москве.

Украина 
 Улица Боженко — улица в городе Луганск.
 Улица Боженко — улица в городе Луцк.

Прежнее название 
 Улица Боженко — прежнее название Пятничанской улицы в Виннице.
 Улица Боженко — прежнее название Хортицкой улицы в Днепре.
 Улица Боженко — прежние (до 2012 года) название улицы Казимира Малевича и улица Гийома де Боплана (Троещина) в Киеве
 Улица Боженко — прежнее (в советское время до 1991 года) название улицы Княгини Ольги во Львове.
 Улица Боженко — прежнее название улицы Данила Апостола в Полтаве.
 Улица Боженко — прежнее название улицы Мартына Небабы в Чернигове.

 Улица Боженко — прежнее название Береговой улицы в Андрушевке
 Улица Боженко — прежнее название улицы Остапа Вишни в Белой Церкви
 Улица Боженко — прежнее название улицы Довженко в Борзне
 Улица Боженко — прежнее название улицы Виктора Починка в Боярке
 Улица Боженко — прежнее название улицы Академика Богомольца в Броварах
 Улица Боженко — прежнее название улицы Полководца Боженко в Василькове
 Улица Боженко — прежнее название Счастливой улицы в Гнивани
 Улица Боженко — прежнее название улицы Ивана Сирко в Городище
 Улица Боженко — прежнее название Покровской улицы в Городне
 Улица Боженко — прежнее название Парковой улицы в Дружбе
 Улица Боженко — прежнее название Полесской улицы в пгт Емильчино
 Улица Боженко — прежнее название Местечковой улицы в Жашкове
 Улица Боженко — прежнее название Млечной улицы в Жмеринке
 Улица Боженко — прежнее название улицы Василия Диденко в Запорожье.
 Улица Боженко — прежнее название Яблонной улицы в пгт Згуровка, Киевская область.
 Улица Боженко — прежнее название улицы Луки Крымского в Золотоноше
 Улица Боженко — прежнее название улицы Александра Боженко в Золочеве
 Улица Боженко — прежнее название Ручьевой улицы в пгт Иванков, Киевская область.
 Улица Боженко — прежнее название Прудновской улицы в Киверцах
 Улица Боженко — прежнее название улицы Алексея Шума в Ковеле
 Улица Боженко — прежнее название улицы Григория Сковороды в Казатине
 Улица Боженко — прежнее название улицы Ивана Огиенко в Коростене
 Улица Боженко — прежнее название Верховской улицы в Красилове
 Улица Боженко — прежнее название Червоногорской улицы в Кривом Роге
 Улица Боженко — прежнее название Беляевской улицы в Люботине
 Улица Боженко — прежнее название Частной улицы в Мариуполе
 Улица Боженко — прежнее название улицы Александра Бабича в Мукачеве
 Улица Боженко — прежнее название Весенней улицы в Нежине
 Улица Боженко — прежнее название Парковой улицы в пгт Новая Боровая, Житомирская область.
 Улица Боженко — прежнее название улицы Купцов Сорокиных в Новгороде-Северском
 Улица Боженко — прежнее название улицы Николая Арсенича в Новограде-Волынском
 Улица Боженко — прежнее название улицы Александра Митягина в Новомосковске
 Улица Боженко — прежнее название Гаевой улицы в Новомиргороде
 Улица Боженко — прежнее название Рыночной улицы в Новоселице
 Улица Боженко — прежнее название улицы Иоганна Гена в Одессе
 Улица Боженко — прежнее название Промышленной улицы в Александрии
 Улица Боженко — прежнее название Братской улицы в Павлограде
 Улица Боженко — прежнее название улицы Сергея Лазенко в Переяславе
 Улица Боженко — прежнее название Водопроводной улицы в Покрове
 Улица Боженко — прежнее название Михайловской улицы в Светловодске
 Улица Боженко — прежнее название Солнечной улицы в Середина-Буде
 Улица Боженко — прежнее название улицы Северина Наливайко в Смеле
 Улица Боженко — прежнее название улицы Котляревского в Сновске
 Улица Боженко — прежнее название улицы Героев Крут в Сокирянах
 Улица Боженко — прежнее название Солнечной улицы в пгт Ставище
 Улица Боженко — прежнее название улицы Вишневецкого в Староконстантинове
 Улица Боженко — прежнее название Гетманской улицы в Сторожинце
 Улица Боженко — прежнее название улицы Николая Лукаша в Сумах.
 Улица Боженко — прежнее название Луговой улицы в пгт Талаковка
 Улица Боженко — прежнее название улицы Александра Довженко в Тараще
 Улица Боженко — прежнее название улицы Марценюка в Тетиеве
 Улица Боженко — прежнее название улицы Владимира Гошовского в Ужгороде.
 Улица Боженко — прежнее название улицы Александра Боженко в Фастове
 Улица Боженко — прежнее название улицы Василия Тютюнника в Хмельницком.
 Улица Боженко — прежнее название улицы Героев Крут в Хотине
 Улица Боженко — прежнее название Левадной улицы в Чуднове
 Улица Боженко — прежнее название улицы Ивана Гонты в Шполе
 Улица Боженко — прежнее название Спасо-Преображенской улицы в Ямполе